L'USS Triton peut faire référence à quatre navires de l'US Navy :
 l', un remorqueur en service de 1889 à 1930 ;
 l', un remorqueur brièvement en service en 1918 ;
 l', un sous-marin mis en service en 1940 et coulé en 1943 ;
 l', futur SSN-586, un sous-marin nucléaire en service en 1959 à 1969.

Voir aussi 

 les , deux navires de la Coast Guard.

Triton